Союз cаамов (, , , ) — международная общественная организация, объединяющая саамские организации тех стран, в которых проживают саамы — Норвегии, России, Финляндии и Швеции.

В литературе на русском языке встречается также другие названия организации — «Союз саами», «Совет саамов», «Совет саами».

Секретариат Союза Саамов находится в посёлке Утсйоки, административном центре одноимённого муниципалитета (общины) финской провинции Лаппи.

Цели и задачи 
Своей главной целью Союз считает защиту интересов и укрепление общности саамов как единого народа, ориентируясь на то, чтобы культурные, политические, экономические и социальные права саамского населения были закреплены как на законодательном уровне стран проживания, так на международной уровне — через соглашения отдельных государств и через международные общественные саамские организации.

История 
Основан 18 августа 1956 года на Второй Международная конференция саамов, проходившей в Карасйоке (Норвегия).

Организация, образованная в 1956 году, была названа «Союзом саамов северных стран». Официальное название было изменено на «Союз саамов» в 1992 году на 15-й Саамской конференции в Хельсинки, когда в Союз была принята саамская организация из России — «Ассоциация Кольских саамов», первая организация из-за пределов стран Северной Европы.

Состав 
Членами Союза саамов являются девять организаций:

 Организации от Норвегии
 Ассоциация саамов Норвегии
 
 
 Организации от России
 Ассоциация кольских саамов (АКС), бывшие члены Союза саамов от АКС: президент АКС Елена Семёновна Яковлева (Королёва) (2009—2013), Нина Елисеевна Афанасьева (2005—2008)).
 Общественная организация саамов Мурманской области (ООСМО) / Murmánskka guovllu Sámesearvi (OOSMO), бывшие члены Союза саамов от ООСМО: заместитель председателя правления ООСМО Иван Яковлевич Матрёхин (2009—2013), Александр Андреевич Кобелев (2005—2008)).

 Организации от Финляндии
 

 Организации от Швеции
 
  
 
Для участия в пленарных заседаниях организации-участницы Союза саамов избирают из числа своих членов 15 человек — пленарный состав Союза, утверждаемый Саамской конференцией. Каждая из организаций представлена в пленарном составе Союза Саамов по крайней мере одним делегатом; у каждого делегата есть заместитель.

Президиум (бюро) Союза состоит из пяти членов. На заседании президиума (бюро), которое состоялось в шведском Умео 14—15 марта 2009 года, президентом (председателем президиума) был избран Mattias Åhrén, представитель Svenska Samernas Riksförbund / Sámiid Riikkasearvi (SSR). Остальные члены президиума были избраны вице-президентами (заместителями председателями). Один из вице-президентов (заместитель председателя) Союза саамов — Иван Матрёхин. Другие три вице-президента — Inger-Anne Äärelä, Eva Aira и Olav Mathis Eira.

Международная деятельность 
Союз принимает активное участие в международной деятельности, в том числе в работе Организации Объединённых Наций, особенно в работе Постоянного Форума по вопросам коренных народов.

Участвует в работе Арктического совета, имея в этой организации статус постоянного участника.

С 1985 года присуждается Почётная премия Союза саамов, вручаемая раз в четыре года на Международной саамской конференции лицу, организации, ассоциации или учреждению, которые осуществляют деятельность во благо саамского народа.

XX саамская конференция 
Новый состав Союза саамов (на 2013—2017 годы) был определён по итогам XX саамской конференции, которая прошла со 2 по 4 мая 2013 года в Мурманске. От Ассоциации Кольских саамов в Союз Саамов вошла Татьяна Егорова (её заместитель — Майя Пирогова), от Общественной организации саамов Мурманской области — Андрей Данилов (его заместитель — Наталья Гаврилова).

Почётная премия Союза саамов 
В 1985 году Союзом саамов учреждена Почётная премия Союза саамов (). Она вручается один раз в четыре года (с 1985 по 2000 год — ежегодно) на Международной саамской конференции лицу, организации, ассоциации или учреждению, которые осуществляют деятельность во благо саамского народа.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 
 Leif Rantala. Samerådet 50 år («50 лет Союзу Саамов») — Октябрь 2004. Доклад на 18-й Саамской конференции в Хоннингсвоге.
 Информация, полученная от организаций коренных народов и неправительственных организаций: Совет саами. — 29 мая 1997 // Пятнадцатая сессия Рабочей группы по коренным народам, 28 июля — 1 августа 1997 г. Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Комиссии по правам человека Экономического и социального совета Организации Объединённых Наций (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1997/3/Add.l).

Саамские организации
Организации, основанные в 1956 году